Фрегозо () — фамилия итальянского происхождения.

 Фрегозо — генуэзская династия в Средние века.
 Фрегозо, Антонио — итальянский поэт.